Кубок Італії з футболу 2021–2022 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул здобув Інтернаціонале.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2021

|}

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2021

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 січня 2022

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 лютого 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 лютого 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>2 березня/20 квітня 2022

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>3 березня/21 квітня 2022

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Італії на soccerway 

2021—2022
Італія
Італія
2021 в італійському спорті
2022 в італійському спорті